

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych
 Zajączki - przysiółek wsi Falbogi Wielkie w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Załuski
 Zajączki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Juchnowiec Kościelny 
 Zajączki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lubomino
 Zajączki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda 
 Zajączki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Brzeziny 
 Zajączki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów

Zobacz też 
 Zajączki Bankowe, Zajączki Drugie, Zajączki Pierwsze
 Zając, Zające, Zającówka, Zajączek, Zajączkowice, Zajączkowo, Zajączków. Zajączkówko